Новодачная:

 Новодачная — остановочный пункт (пассажирская платформа) Савёловского направления Московской железной дороги.
 Новодачная улица — улица на севере Москвы в районе Северный Северо-восточного административного округа.

См. также 
 Новодачное